Dans la mythologie grecque, Busiris est le fils de Poséidon.
 Bousiris est le nom grec de Djedou, ville d'Égypte antique.
 Busiris est le nom du juriste opportuniste apparaissant dans le deuxième acte de La Guerre de Troie n'aura pas lieu
 Le prix Busiris est un prix satirique décerné par le blogueur maître Eolas à un politique qu'il estime de mauvaise foi, en référence au personnage précédent.